Mina "Margery" Crandon (1888 – 1 de Novembro de 1941) foi esposa de cirurgião e socialite de Boston, Dr. Le Roi Goddard Crandon. Tornou-se conhecida como médium que afirmava comunicar-se com o seu falecido irmão, Walter Stinson.

Médiuns dos Estados Unidos